Hyacinthus (geslacht), hyacint, een plantengeslacht
Hyacint (soort), een soort uit het geslacht Hyacinthus
Wilde hyacint of boshyacint (Hyacinthoides non-scripta)

Personen:
Hyakinthos, in de Griekse mythologie de geliefde van Apollon
Hyacinthus en Protus, twee martelaren uit de derde eeuw
Hyacinthus van Polen (1185-1257), een Poolse dominicaan
Hyacinth Bucket uit de televisieserie Schone Schijn (zie aldaar)